Norrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrholmen, Korsholm, Österbotten, 
 Norrholmen, Iniö, Åboland, 
 Norrholmen, Houtskär, Åboland, 
 Norrholmen, Nagu, Åboland, 
 Norrholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Norrholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Norrholmen, Borgå, Nyland, 
 Norrholmen, Lovisa, Nyland,

Åland 

 Norrholmen (Vårdö, Åland), 
 Norrholmen och Söderholmen, ö, 
 Norrholmen (Björnholma, Brändö, Åland), ö,

Sverige 

 Norrholmens naturreservat, Värmdö kommun,

Se även
Norrholm
Norrholmarna
Norsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar